Зульцбах:

 Зульцбах — община в Германии.
 Зульцбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Зульцбах — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Зульцбах — город в Германии.
 Зульцбах (приток Майна) — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Зульцбах (приток Нидды) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Зульцбах (приток Ойсербаха) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.

См. также 
 Зульцбах-Розенберг — город в Германии.
 Зульцбах-Лауфен — коммуна в Германии.
 Зульцбах-на-Муре — коммуна в Германии.
 Зульцбах-на-Майне — коммуна в Германии.